Il doppio  del Copa Agco Cordoba 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Facundo Bagnis e Diego Junqueira hanno battuto in finale 6–1, 6–2 Ariel Behar e Guillermo Durán.

Teste di serie

  Martín Alund /  Horacio Zeballos (primo turno)
  Guido Andreozzi /  Marcel Felder (semifinali)

  Goran Tošić /  Denis Zivkovic (primo turno)
  Paul Capdeville /  Iván Navarro (Primo turno, ritiro)

Tabellone

Note 
 

Copa Agco Cordoba 2012